BiH:
 Gornji Zovik (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Gornji Zovik (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići